Roman Vladimirovich Kutuzov (en ; 16 de febrero de 1969-5 de junio de 2022 ) fue un Teniente general ruso que murió durante la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Biografía 
Cuando Kutuzov era coronel, comandó el 38º Regimiento de Comunicaciones Separadas de las Fuerzas Aerotransportadas Rusas (unidad militar 54164). 

En 2017, Kutuzov fue el comandante interino del 5º Ejército de Armas Combinadas.  En 2019, fue comandante interino del 29º Ejército de Armas Combinadas.  En 2020, Kutuzov era el jefe de personal del 29º Ejército de Armas Combinadas. 

Kutuzov fue muerto en combate el 5 de junio de 2022 en el pueblo de Mykolaivka, durante la batalla por Sievierodonetsk-Lisichansk cerca de Lisichansk, Ucrania, mientras comandaba el 1er Cuerpo de Ejército de la República Popular de Donetsk. Los informes de su muerte se originaron en los canales rusos de Telegram y luego fueron confirmados por los medios estatales rusos. 

El ascenso de Kutuzov de mayor general se anunció póstumamente.

Condecoraciones

Véase también 

 Lista de generales rusos asesinados durante la invasión de Ucrania de 2022

Referencias 

Militares de Rusia del siglo XXI
Militares muertos en combate
Víctimas de la invasión rusa de Ucrania de 2022
Generales de Rusia